Gymnotoplax citrina är en snäckart som först beskrevs av Eduard Rüppell och Leuckart 1828.  Gymnotoplax citrina ingår i släktet Gymnotoplax och familjen Pleurobranchidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
citrina